Ntare V de Burundi (de nombre secular Charles Ndizeye, 2 de diciembre de 1947-29 de abril de 1972) fue el rey (mwami) de Burundi desde junio hasta noviembre de 1966.

Biografía 
Hasta su ascensión, era conocido como Charles Ndizeye. Derrocó a su padre, Mwambutsa IV en 1966. El rey Ntare mismo fue derrocado por un golpe militar liderado por Michel Micombero en 1966; el rey partió al exilio hacia Alemania Occidental. Hizo una corta visita a Dinamarca por su gran interés por el filósofo danés Søren Kierkegaard.

Ntare V regresó a Burundi en abril de 1972. Pronto los hutus comenzaron un levantamiento contra el gobierno. El 29 de abril, Ntare fue ejecutado en el palacio real de Ibwami en Gitega, aunque poca información está disponible sobre las circunstancias exactas. El levantamiento hutu fue aplastado por las fuerzas de Micombero. Cerca de 150.000 personas, la mayoría hutus, murieron en las luchas intertribales.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Soberano Gran Maestro de la Real Orden del Príncipe Louis Rwagasore.
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Ruzinko (Real Tambor Masculino).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Karyenda (Real Tambor Femenino).
  Soberano Gran Maestre de la Orden Militar de Karyenda (Real Tambor Femenino).

Ancestros

Referencias 

Realeza de Burundi
Política de Burundi
Monarcas asesinados